Gibson je priimek več znanih oseb:

A 
 Alexander Gibson (1926—1995), škotski dirigent
 Althea Gibson (1927—2003), ameriška teniška igralka

B 
 Brian Gibson (1944—2004), angleški režiser

D 
 Darron Gibson (*1987), severnoirski nogometaš
 Debbie Gibson (*1970), ameriška pevka s polnim imenom Deborah Ann Debbie Gibson
 Dick Gibson (1918—2010), britanski dirkač Formule 1
 Don Gibson (1928—2003), ameriški kantri pevec

E  
 Edward Gibson (*1936), ameriški astronavt

H 
 Henry Gibson (1935—2009), ameriški igralec
 Hoot Gibson (1892—2003), ameriški igralec

J 
 John Gibson (1790—1866), angleški kipar

M 
 Margaret Gibson (1948—2006), kanadska pisateljica
 Mel Gibson (*1956), avstralski igralec

R 
 Ralph Gibson (*1939), ameriški fotograf
 Ralph Burgess Gibson (1894—1962), kanadski general
 Robert Gibson (*1946), ameriški astronavt

W 
 Wilfrid Wilson Gibson (1878—?), angleški pesnik 
 William Gibson (*1948), ameriško-kanadski pisatelj
 Wynne Gibson (1903—1987), ameriška igralka